Łysakowo ist ein polnischer Ortsname:
 Łysakowo (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Lissaken, 1938 bis 1945 Talhöfen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Łysakowo (Gozdowo) im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien
 Łysakowo (Grudusk) im Powiat Ciechanowski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Łysaków